Minder ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Minder (1879–1965), jenischer Schriftsteller
 Hans Minder (* 1908), Schweizer Ringer
 Hansjörg Minder (* 1942), Schweizer Radrennfahrer
 Erna Minder (* 1939), österreichische Politikerin (SPÖ), Landtagsabgeordnete
 Frigyes Minder (1880–1963), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Ida Lüthold-Minder (1902–1986), Schweizer katholische Autorin
 Iris Minder (* 1951), Schweizer Regisseurin und Autorin
 John Baptist Minder OSFS (1923–2009), US-amerikanischer Ordenspriester und Bischof
 Matthias Minder (* 1993), Schweizer Fußballspieler
 Robert Minder (1902–1980), französischer Germanist
 Thomas Minder (* 1960), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Veronika Minder (* 1948), schweizerische Kunsthistorikerin, Unternehmerin und Filmemacherin
 Walter Minder (1905–1992), Schweizer Mineraloge und Chemiker

Minder steht auch für:

 eine Fernsehserie, siehe Der Aufpasser

Siehe auch:

 Minter